Haplogroupe T (ADNmt)
 Haplogroupe T (Y-ADN)